Фео́доровский (Фёдоровский) монастырь — женский монастырь Переславской епархии Русской православной церкви в Переславле-Залесском. В обиходе обычно именуется Фёдоровским. Полное название по светским источникам — Переславский монастырь святого великомученика Феодора Стратилата.

До 1918 года имел официальный (государственный) статус второклассной общежительной женской (с 1667 года) обители Владимирской епархии (тогда в границах Владимирской губернии).

История 

Монастырь заложен в память и на месте битвы под Переславлем-Залесским в 1304 года между войсками московского князя Юрия Даниловича и тверского князя Михаила Ярославича. Победа москвичей случилась 8 июня в день Феодора Стратилата. Здесь был убит знаменитый боярин Акинф, родоначальник бояр Челядниных.

По рождению сына Фёдора в 1557 году царь Иван Грозный повелел построить церковь в Феодоровском монастыре.
Этот храм в честь Феодора Стратилата стал главным собором монастыря и сохранился до настоящего времени.

Царь Фёдор Иоаннович много раз посещал Феодоровский монастырь, подолгу там останавливался и молился. Впоследствии он был канонизирован Русской православной церковью.

До 1667 года монастырь был мужским.

В конце XIX века была основана Алексеевская пустынь, приписанная к монастырю.

К 1916 году число насельниц обители достигло 500 человек; монастырю принадлежали три пу́стыни, четыре церковно-приходские школы.

История после 1918 года 
До закрытия монастыря в 1923 году пастырское попечение над монашествующими и богомольцами осуществлял священник Николай Дунаев (расстрелян 27 ноября 1937 года).

В июне 1923 года монашеская община, существовавшая с 1918 года в форме сельскохозяйственной артели, была ликвидирована.

На территории размещались детская колония, дом престарелых, рабочие и служащие. Затем на длительный срок Фёдоровский монастырь передали военному ведомству. В странноприимном доме размещалась контора строительного треста.

Реставрация строений бывшего монастыря началась в 1967 году.

В 1998 году храмы и здания монастыря были переданы Никольскому монастырю.

19 апреля 1998 года, в первый день Пасхи, во Введенской церкви была совершена первая литургия; богослужения совершались весь тёплый период года.

26 августа 1999 года указом архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (Хархарова) служащим священником обители был назначен Александр Алексеев.  Осенью 1999 года была устроена котельная в 2-этажном келейном корпусе «у северной стены», в котором были размещены сёстры. В деревянном Доме паломника выстроены печи.

23 декабря 1999 года указом архиепископа Михея монастырь стал считаться приписным к Никольскому монастырю; настоятельницей назначена игумения Евстолия (Афонина). 25 декабря архиепископ Михей совершил освящение главного престола Введенской церкви.

В 2000 году установлена автономная электростанция, заменена вся энергосистема.

Современное состояние 

Настоятельница, синодально назначенная по прошению Ярославского архиепископа Кирилла (Наконечного) 6 октября 2006 года — Варвара (Чекоткова).

21 февраля 2011 года настоятельница монахиня Варвара (Чекоткова) была возведена в сан игумении. Скончалась 8 ноября 2017 года.

В монастыре — 20 сестёр, согласно сведениям на сайте монастыря.

Для паломников проводятся экскурсии, кроме того, действует небольшая трапезная с монастырской выпечкой и квасом.

Строения 

 Собор Феодора Стратилата (1557), с приделами Фёдоровской иконы Матери Божьей и Серафима Саровского;
 Введенская церковь (1710), «теплая», построена на средства царя Петра I и царевны Натальи Алексеевны, у неё два придела -: во имя иконы Матери Божией «Знамение» и в честь святых мучеников Андриана и Наталии.
 Казанская церковь (1713).
 кельи старые;
 кельи новые;
 корпус «у северной стены»;
 кузница;
 святые ворота, с надвратной церковью;
 странноприимный дом;
 трапезная новая;
 часовня-колодец;
 башня;
 дом паломника.

Настоятели 
Известны имена 31 игумена и 27 игумений монастыря.
 Рафаил (1620-е)
 Евгения (1875—1916)
 Олимпиада (Георгиевская) (—1923) — последняя настоятельница до закрытия монастыря в 1923 году.
 Евстолия (Афонина) (1999—2006)
 Варвара (Чекоткова) (2006—2017)
 Даниила (Севериненко) (с 2017)

Здесь похоронены 
 Схимонах Сергий, строитель монастыря, во Введенском храме.
 Наталья Ивановна Взимкова, подружка детства Петра I, в соборе.
 Агафия Фёдоровна Ягужинская (Хитрова), жена Ягужинского, во Введенском храме в приделе Адриана и Наталии.
 Павел Семёнович Соловьёв, генерал, севастопольский герой, во Введенской церкви.
 Гавриил Петрович Самсонов, генерал, в соборе.
 Мария Николаевна Тончи, дочь художника Николая Тончи, в соборе.

Примечания

Литература 
 Свирелин А. И. Переславский Федоровский женский монастырь. — Владимир: Типо-лит. Губ. правления, 1903. — 43 с.
 Лашманова Е. Э. Особенности составления и содержания синодика Феодоровского монастыря г. Переславль-Залесского XVII в. // Документ в социокультурном пространстве региона: теория, история и современность. Материалы IV Международной научно-практической конференции. — Казань, 2021. — С. 215—224.

Ссылки 
 Сайт монастыря
 Книги и статьи о Фёдоровском монастыре
 Статьи об игуменьях

Женские монастыри

Четырёхстолпные монастырские храмы XVI века
Монастыри Переславля-Залесского
Монастыри Феодора Стратилата